Christine Ferniot (?-), journaliste et critique littéraire française.
 Jean Ferniot (1918-2012), journaliste et écrivain français, père de Vincent Ferniot.
 Vincent Ferniot (1960-), journaliste, chroniqueur gastronomique, comédien, musicien et animateur français.
Patronyme français